

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 12 podstawowych
 Głuchów – przysiółek wsi Kuźnica Głogowska w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Głuchów – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Trzebiechów 
 Głuchów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Głuchów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn 
 Głuchów – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Głuchów 
 Głuchów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica 
 Głuchów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec 
 Głuchów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mordy 
 Głuchów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut 
 Głuchów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka 
 Głuchów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Głuchów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pogorzela 
 Głuchów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Kawęczyn

Miejscowości na Ukrainie 
 Głuchów – miasto w obwodzie sumskim
 Głuchów – wieś w obwodzie lwowskim

Zobacz też 
 Głuchów Dolny, Głuchów Górny, Głuchów-Lasy